Tagajew () ist ein turksprachiger Familienname, der in Ländern des islamischen Kulturraums vorkommt. Die weibliche Form dieses Familiennamens ist Tagajewa ().

Namensträger 
 Abdudschapar Tagajew (1953–2017), kirgisischer Politiker und Person des öffentlichen Lebens
 Aitibai Tagajew (* 1958), kirgisischer Staatsmann
 Kalyjbek Tagajew (* 1940), kirgisischer Komponist
 Mamed Tagajew  (* 1947), kirgisischer Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer an der Kirgisisch-Russischen Slawischen Universität Bischkek
 Elman Tagaýew (* 1989), turkmenischer Fußballspieler
 Elmurod Togʻayev (* 1947), Volkslehrer Usbekistans
 Qadyr Tagajew, kasachischer Held der sozialistischen Arbeit
 Ramazan Tagaev, fiktive Figur aus dem Film Die Kunst des Krieges

 Frauen
 Elmira Tagajewa (* 1978), kirgisische Schauspielerin
 Irina Tagajewa (* 1967), russische Choreografin und Eiskunstlauftrainerin 
 Nasiba Tagajewa, kirgisische Schauspielerin
 Sanawbar Tagajewa, tadschikische Rechtswissenschaftlerin

Siehe auch 
 Tagajewo

Familienname